SEAT Alhambra — семиместный минивэн, производящийся Volkswagen Group под брендом SEAT. Выпускается с 1996 года на заводе «AutoEuropa» в городе Палмела, Португалия. Автомобиль практически идентичен Volkswagen Sharan. Название происходит от знаменитого архитектурно-паркового ансамбля Альгамбра.


Первое поколение

Второе поколение 

Автомобиль прошел тест Euro NCAP в 2010 году:

Примечания 

Alhambra